Siewruki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Żamczużny
 Siewruki – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Misiewicze
 Siewruki – przystanek kolejowy w miejscowości Spoczynek, w rejonie baranowickim, w obwodzie brzeskim, na Białorusi
 Sierwuki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.